"Maipo", que em Língua mapuche significa "lavrar a terra", pode ser:

 Maipo, monte da Cordilheira dos Andes
 Isla de Maipo, comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
 Maipo (província), província chilena
 Rio Maipo
 San José de Maipo, comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago

Ver também
 

Desambiguações de topônimos